Famille Borlée
 Dylan Borlée (1992) est un athlète belge.
 Jacques Borlée (1957), athlète belge père et entraineur de Kévin, Jonathan, Dylan et Olivia Borlée.
 Jonathan Borlée (1988) est un athlète belge.
 Kévin Borlée (1988) est un athlète belge.
 Olivia Borlée (1986) est une athlète belge.
 Rayane Borlée (1999) est une athlète belge.